Лебед може да се отнася до:

 лебед – птица;
 Лебед – съзвездие;
 Лебед — село в Южна България;
 „Лебед“ — български игрален филм с участието на Георги Калоянчев и Явор Милушев.

Наименования с подобно име 
 Лебет — село в Югоизточна Сърбия;